Hanne peut être :
 Hanne ou Anne, personnage biblique, Anân ben Seth en hébreu
 Hanne, prénom nordique forme courte de Johanne ou Johanna
 Hanne est aussi le diminutif de Hannah en langue germanique
 Hanne Blank, historienne américaine
 Hanne Darboven, artiste allemande
 Hanne De Haes,  joueuse de volley-ball belge
 Hanne Haller, chanteuse allemande
 Hanne Harlem, femme politique norvégienne
 Hanne Haugland, athlète norvégienne
 Hanne Hegh, handballeuse norvégienne
 Hanne Hiob, actrice allemande
 Hanne Hukkelberg, auteure-compositrice norvégienne
 Hanne Krogh, chanteuse norvégienne
 Hanne Liland, athlète norvégienne
 Hanne Staff, athlète norvégienne
 Hanne Sørvaag, chanteuse, auteure-compositeur, productrice norvégienne
 Hanne Wolharn, actrice allemande

Voir 

 Hannah

Homonymie de prénom